Létat de surface est la rugosité d'une surface. Cette expression s'applique principalement à des produits fabriqués.
 État de surface (mécanique)
 État de surface (optique)